В одиночному розряді тенісного турніру Taiwan Open 1987, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Енн Мінтер здобула титул, у фіналі перемігши Клаудію Порвік 6–4, 6–1.

Сіяні гравчині 

  Сара Гомер (1-ше коло)
  Ліліан Дрешер (1-ше коло)
  Енн Мінтер (переможниця)
  Кеммі Макгрегор (2-ге коло)

 Барбара Геркен (1-ше коло)
 Крістіан Жоліссен (1-ше коло)
 Аннабел Крофт (1-ше коло)
 Шерон Волш-Піт (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Taipei Women's Championship